Otrada (Sakhalín), població de la província de Sakhalín, a Rússia
 Otrada (Kursk), població de la província de Kursk, a Rússia
 Otrada (Uliànovsk), població de la província d'Uliànovsk, a Rússia